Barcelona Teatre Musical, teatre de la ciutat de Barcelona
 Bromotrifluorometà, haloalcà utilitzat com a agent extintor d'incendis i refrigerant
 .btm també és una extensió dels fitxers batch, arxius de processament per lots